Interludium, Latijnse benaming voor een instrumentaal tussenspel
 Interlude (Lutosławski), een compositie van de Poolse componist Witold Lutosławski
 Interlude (1957), een Amerikaanse dramafilm van Douglas Sirk
 Interlude (1968), een Britse film van Kevin Billington
 Interlude (ep), een extended play van de Duitse powermetalband Iron Savior
 Interlude (album), een album van de Nederlandse symfonische metalband Delain
 Interlude (Muse), een single van de Britse rockgroep Muse
 Interlude (Wobbler), een single van de Noorse muziekgroep Wobbler